Соревнования среди смешанных команд  в сноуборде в дисциплине Бордеркросс на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 3 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновались 32 спортсмена из 8 стран мира. 

На прошлом чемпионате мира данные соревнования среди смешанных команд не проводились.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC-7)

Результаты

Четвертьфинал 

Заезд 1

Заезд 3

Заезд 2

Заезд 4

Полуфинал 

Заезд 1

Заезд 2

ФИНАЛЫ

Утешительный финал В

Финал А

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Финальный раунд. Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019